Джей Еф Кей () може да се отнася за:
 Абревиатура от трите имена на американския президент Джон Фицджералд Кенеди
 JFK – регистрационния код на Международно летище Джон Ф. Кенеди
 Джей Еф Кей – американско-френски филм на Оливър Стоун за убийството на Джон Кенеди
 Джей Еф Кей – марка мотоциклети, конструирани от Джей Еф Кох, произвеждани в Чехия от 1923 до 1926 г.

Джон Кенеди